Kabinett Seydewitz bezeichnet folgende Landesregierungen Sachsens während der DDR unter Max Seydewitz (SED):
Kabinett Seydewitz I (1947–1950)
Kabinett Seydewitz II (1950–1952)